V2 kan syfta på:
 V2 (hastighet) – den punkt eller hastighet när ett flygplan tidigast kan lätta från marken.
V-2 – det tyska robotvapnet under andra världskriget 
V2 (motor) – en motorkonfigurationen 
V2-ordföljd – ett lingvistiskt begrepp för ett ordföljdssystem
V2 Records – ett skivbolag som startades 1996 av Richard Branson